761 puede hacer referencia a:

 El año 761 de la era cristiana.
 El cohete sonda chino 761 lanzado en 1976.